Айия-Марина — греческий топоним. Может означать:

 Айия-Марина (остров) — остров.
 Айия-Марина (Амальяс) — село в общине Илида на Пелопоннесе.
  — село на Андросе.
  — село в общине Эримантос на Пелопоннесе.
  — село в общине Андравида-Килини на Пелопоннесе.
  — село в общине Погони в Эпире.
  — село на Закинфе.
  — село в Эпире.
  — село в общине Верия в Центральной Македонии.
 Айия-Марина (Ираклион) — село в общине Гортина на Крите.
  — село в сообществе Неа-Перамос в Восточной Македонии.
  — село на Касосе.
 Айия-Марина (Кея) — село на Кее, в сообществе Иулида.
  — село в общине Коринф в Коринфии.
  — малый город в общине Кропия в Аттике.
 Айия-Марина (Лакония) — село в общине Анатолики-Мани на Пелопоннесе.
  — село в Эпире.
  — малый город на Леросе.
  — село на Лесбосе.
  — село в общине Амфиклия-Элатия в Фтиотиде.
  — бывшее село на Пелопоннесе.
  — село на Сифносе.
  — село в общине Стилис в Фтиотиде.
  — село на Крите.
 Айия-Марина (Эгина) — село на Эгине, в общине Эгина.
 Айия-Марина (Этолия и Акарнания) — село в Западной Греции.

Другое
  — станция Афинского метрополитена.